Pietro Antonio Novelli (1568-1625) – pittore e incisore italiano
 Pietro Novelli (1603-1647) – pittore e architetto italiano
 Pietro Antonio Novelli (1729-1804) – pittore, incisore e poeta italiano
 Pietro Novelli (fl. 1911-1938) – traduttore italiano
 Pietro Novelli (traghetto) – traghetto